Verveer ist der Familienname folgender Brüder:

 Elchanon Verveer, (1826–1900), niederländischer Maler und Zeichner
 Maurits Verveer, (1817–1903), niederländischer Maler
 Salomon Leonardus Verveer, (1813–1876), niederländischer Landschaftsmaler, Radierer und Lithograph